Хи́ггинс, Хи́ггинз () — ирландская (от ) и английская фамилия.

Носители фамилии

А 
  (ок. 1908 — ок. 1965) — британский игрок в регбилиг, победитель Кубка вызова в составе клуба «Уиднес» (1937).
 Хиггинс, Алекс:
  (1863—1920) — британский футболист, игрок Футбольной лиги в составе клубов «Дерби Каунти» и «Ноттингем Форест».
 Хиггинс, Алекс (1949—2010) — североирландский профессиональный снукерист.
  (1865—1935) — британский правовед, президент Института международного права (1929—1931), судья Постоянной палаты третейского суда (1930—1935).
 Хиггинс, Анджела — ирландский игрок в камоги, чемпионка Ирландии в составе команды графства Корк (1978, 1980).

Б 
  (род. 1957) — панамская фехтовальщица, участница летних Олимпийских игр (1984).
 Хиггинс, Барри — американский мотогонщик, член Мотоциклетного зала славы (с 2000).
  (1889—1966) — антигуанская художница и политик, член Сената Вест-Индской федерации (1958—1962).
 Хиггинс, Билл:
  (1859—1919) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1952) — американский баскетболист, игрок клуба Американской баскетбольной ассоциации «Вирджиния Сквайрс».
 Хиггинс, Билли:
  (1936—2001) — американский джазовый барабанщик, лауреат премии «Грэмми» за инструментальную композицию (1988).
  (род. 1945) — британский каратист, чемпион мира в кумите в командном разряде (1975).
 Хиггинс, Брайан:
  (ок. 1741 — ок. 1818) — британский врач, химик и педагог.
  (род. 1959) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (с 2005).
  (род. 1966) — британский музыкальный продюсер, лауреат Премии Айвора Новелло (1999).
 Хиггинс, Брайан — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе клуба «Атенрай» (1997, 2000), брат Пэта Хиггинса.

Г 
  (1851—1929) — австралийский юрист и политик, член Палаты представителей (1901—1906), генеральный прокурор Австралии (1904), судья Верховного суда (1906—1929).
  (1903—1980) — американский религиозный деятель, епископ Реформированной епископальной церкви (1957—1975).
 Хиггинс, Годфри (1772—1833) — британский историк религий, археолог, гуманист, социальный реформатор и автор различных эзотерических сочинений, масон.
  (1905—1957) — канадский политик, член Палаты общин (1949—1953), сын Уильяма Хиггинса (1880—1943).
  (род. 1983) — британский композитор, лауреат Премии Айвора Новелло (20169).
 Хиггинс, Гэри (род. ок. 1952) — американский бадминтонист, победитель Национального чемпионата США в одиночном (1980, 1982) и парном (1981, 1983, 1985) разрядах и Открытого чемпионата США в парах (1983, 1985).

Д 
  (род. 1990) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Женской австралийской футбольной лиги «Джелонг».
 Хиггинс, Демиан (более известен как Dieselboy; род. 1972) — американский диджей и продюсер.
  (род. 1939) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1938—1998) — американский художник, композитор и поэт.
 Хиггинс, Джеймс:
  (1876—1927) — американский политик, губернатор штата Род-Айленд (1907—1909).
 Хиггинс, Джеймс Джимми — новозеландский боксёр, чемпион Новой Зеландии во 2-м среднем весе (1990—1991).
 Хиггинс, Джеймс (род. 1984) — британский гимнаст, чемпион Великобритании по прыжкам на батуте (2007—2010, 2013).
 Хиггинс, Джек:
  (1875—1948) — британский военный деятель, начальник Рейнского (1919), Иракского (1924—1926) и Индийского (1939—1940) командований Королевских ВВС.
  (1903—1955) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Килдэр (1927—1928).
 Хиггинс, Джек (1929—2022) — британский писатель, автор триллеров и шпионских романов.
  (род. 1954) — американский карикатурист, лауреат Пулитцеровской премии (1989).
  (род. 1999) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Ричмонд».
 Хиггинс, Джим:
  (1897—1964) — британский боксёр, чемпион Великобритании (1920—1922) и Содружества наций (1920—1922) в легчайшем весе.
  (род. ок. 1922) — британский игрок в регбилиг, победитель Кубка вызова в составе клуба «Уэйкфилд Тринити» (1946).
  (род. 1936) — американский саночник, участник зимних Олимпийских игр (1964).
  (род. 1945) — ирландский политик, член Палаты представителей (1987—2002) и Сената (1981—1982, 1983—1987), депутат Европейского парламента (2004—2014).
 Хиггинс, Джо (род. 1949) — ирландский политик, один из лидеров троцкистской Социалистической партии, депутат Европейского парламента.
  (род. 1974) — канадская фигуристка, чемпионка Канады в четвёрках (1993—1996).
  (1838—1915) — австралийский католический священник, епископ Рокгемптона (1899—1905) и Балларата (1905—1915).
 Хиггинс, Джон:
  (1891—1963) — канадский политик, член Сената (с 1959).
  (1893—1955) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Массачусетс (1935—1937), член судейской коллегии Международного военного трибунала для Дальнего Востока.
  (1904—1992) — американский религиозный деятель, епископ Род-Айленда Епископальной церкви (1955—1972).
  (1916—2004) — американский пловец, член Международного зала славы плавания (с 1971).
  (1932—2005) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Болтон Уондерерс» (1958).
  (род. 1940) — ирландский игрок в боулз, чемпион Ирландии (1969).
 Хиггинс, Джон (род. 1949) — британский автор и иллюстратор комиксов, лауреат Премии Харви лучшему колористу (1988, 1989) и соавтору лучшего отдельного комикса или истории (1989).
  (род. 1963) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Керри (1984—1986).
 Хиггинс, Джон Майкл (род. 1963) — американский актёр.
 Хиггинс, Джон (род. 1975) — шотландский профессиональный снукерист.
  (род. 1943) — американский певец, театральный и телеактёр, лауреат премии «Театральный мир» (1975).
  (род. 1983) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Окленд Рэйдерс».
 Хиггинс, Джордж:
  (1818—1874) — ирландский политик, член Палаты общин Великобритании (1850—1857).
  (1880 — ?) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Шотландской футбольной лиги в составе клуба «Куинз Парк».
  (1939—1999) — американский юрист, журналист и писатель.
  (род. 1958) — австралийский конник, чемпионка Паралимпийских игр (2000).
  (род. 1942) — британский материаловед, президент Института физики (2017—2019).
 Хиггинс, Дон:
  (1934—2004) — новозеландский бадминтонист, чемпион Новой Зеландии в одиночном разряде (1961, 1965) и в смешанных парах (1965).
 Хиггинс, Дон — новозеландский дипломат, посол Новой Зеландии в Кирибати (2014—2016).
 Хиггинс, Дэвид:
  (1789—1873) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Огайо (1826—1827).
  (1834—1917) — канадский политик, председатель Законодательного собрания Британской Колумбии (1890—1898).
  (род. 1947) — американский гребец, чемпион Панамериканских игр в восьмёрках (1967).
  (род. 1968) — австралийский лучник, серебряный медалист Паралимпийских игр (1984).
  (род. 1972) — британский автогонщик, чемпион Великобритании по ралли (2004), победитель Rally America (2011—2016), брат Марка Хиггинса.
  (род. 1972) — ирландский гольфист, чемпион Ирландии (2012).
  (род. 1994) — американский спортивный стрелок, участник летних Олимпийских игр (2016).
  (род. 1998) — британский футболист, игрок Чемпионата Шотландии в составе клуба «Данди».

Ж 
 Хиггинс, Жозефина — британская нетболистка, бронзовая медалистка Чемпионата мира в составе сборной Англии (1963).

З 
  (род. 1990) — израильско-канадский игрок в лякросс, чемпион Европы в закрытых помещениях в составе сборной Израиля (2017).

И 
  (род. 1978) — австралийская ватерполистка, обладатель Кубка мира (1995) и чемпионка Олимпийских игр (2000).

К 
  (1951—2019) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Джелонг» и «Фицрой».
 Хиггинс, Кейт (род. 1969) — американская актриса озвучивания и певица.
  — ирландский игрок в гэльский футбол и хёрлинг, финалист Чемпионата Ирландии по гэльскому футболу в составе команды графства Майо (2006, 2012—2013, 2016—2017).
  (1844—1916) — британский политик, член Палаты общин (1892—1895).
  (род. 1961) — американский политик, член Палаты представителей от штата Луизиана (с 2017).
 Хиггинс, Колин (1941—1988) — американский драматург, сценарист и кинорежиссёр австралийского происхождения.
 Хиггинс, Кори (род. 1989) — американский баскетболист.
 Хиггинс, Крис:
 Хиггинс, Крис (род. 1983) — американский хоккеист.
  (род. 1955) — британский молекулярный биолог и генетик, обладатель медали CIBA Биохимического общества (1995).
  (род. 1976) — американская велогонщица, чемпионка США в раздельном старте на 500 м, спринте, кирине (2008) и командном спринте (2007—2009).
 Хиггинс, Кэтлин — ирландский игрок в камоги, финалистка Чемпионата Ирландии в составе команды графства Голуэй (1960, 1962).

Л 
  (род. 1968) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Сидней».
 Хиггинс, Лиам:
  (1945—2006) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Керри (1969, 1970).
  (род. 1983) — британский игрок в регбилиг.
  (род. 1993) — новозеландский футболист.
  (род. 1979) — ирландский политик, член Сената (2011—2016).

М 
 Хиггинс, Майкл:
  (1908—1999) — американский художник по стеклу, чьи работы входят в частности в собрания Бруклинского музея и Смитсоновского музея американского искусства.
  (1920—2008) — американский театральный и киноактёр, лауреат премий Obie (1958, 1980), номинант на премию «Драма Деск» за роль второго плана (1978).
 Хиггинс, Майкл (род. 1941) — ирландский политик, 9-й президент Ирландии (с 2011), отец Элис Мэри Хиггинс.
 Хиггинс, Маргарет (в замужестве — Сэнгер; 1879—1966) — американская пропагандистка контрацепции и контроля над рождаемостью.
 Хиггинс, Маргарита (1920—1966) — американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии (1951).
 Хиггинс, Марк:
  (род. 1958) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Эвертон».
  (род. 1971) — британский автогонщик, чемпион Великобритании по ралли (2005, 2006), брат Дэвида Хиггинса.
  — американский дипломат, посол США в Бурунди (с 2020).
  (1922—2010) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Каван (1947, 1948, 1952).
 Хиггинс, Мириам — ирландский игрок в камоги, чемпионка Ирландии в составе команды графства Корк (1980, 1982, 1983).
  (род. 1983) — австралийская музыкантка, лауреат премий Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний, в том числе как лучшая музыкантка (2005, 2007).
  (род. 1981) — ирландская комедиантка.
  (род. 1977) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Монреаль Канадиенс».

Н 
  (в замужестве — Палмер; 1885—1964) — австралийская поэтесса и критик.
  (род. 1936) — американский бегун, чемпион Любительского атлетического союза в марафонском беге (1966).
  (род. 1954) — канадская гребчиха, бронзовая медалистка Чемпионата мира в восьмёрках (1977).

О 
  (1897—1976) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Луисвилл Брекенриджес».

П 
  (1909—1969) — американский бейсболист и тренер, главный тренер клуба Главной лиги бейсбола «Бостон Ред Сокс» (1962—1965).
  (1928—1993) — британский легкоатлет, чемпион Игр Британской империи и Содружества наций в эстафете 4×440 ярдов (1954) и чемпион Великобритании в беге на 440 ярдов (1957).
  (род. 1962) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Торонто Мейпл Лифс».
 Хиггинс, Пэт — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе клуба «Атенрай» (1997, 2000), брат хёрлера Брайана Хиггинса.

Р 
  (род. 1995) — британский крикетчик, полуфиналист турнира t20 Blast в составе команды графства Глостершир (2020).
  (род. 1994) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Кливленд Браунс».
  (1930—1979) — британский регбист, финалист Чемпионата графств в составе команды Ланкашира (1952).
  (1877—1833) — британский художник, участник художественного конкурса летних Олимпийских игр (1928).
  (1916—1993) — британский археолог, член Британской академии (с 1972).
  (род. 1955) — ирландская поэтесса и драматург.
  (1925—1998) — американский тяжелоатлет, чемпион мира в весе до 60 кг (1947).
  (1915—1990) — канадская легкоатлетка, чемпионка Игр Британской империи по метанию копья (1938).
  (род. 1960) — американский баскетболист, игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации.
 Хиггинс, Родни (род. 1967) — австралийский бегун, чемпион Австралии в беге на 5000 (1991) и 10 000 м (1993).
 Хиггинс, Розалин (род. 1937) — британский юрист, председатель Международного суда ООН (2006—2009).
  (1938—2014) — австралийский жокей, победитель Мельбурнского кубка (1965, 1967).
  (род. 1984) — британский футболист, чемпион Ирландии в составе клуба «Дандолк» (2014).

С 
  (род. 1976) — австралийский футбольный вратарь, игрок клубов Чемпионата Австралии.
  (род. 1963) — американский диктор, сценарист и телепродюсер, лауреат премий «Эмми» в качестве продюсера Saturday Night Live (2015, 2017).
  (род. 1938) — директор Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия (1983—1993).
  (род. ок. 1956) — британский медиаменеджер, главный редактор газет News of the World (1993) и The Sun (1994—1998).
  (1885—1939) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Ньюкасл Юнайтед» (1910).

Т 
 Хиггинс, Теренс:
  (род. 1928) — британский легкоатлет и политик, серебряный медалист Игр Британской империи в эстафете 4×100 м (1950), член Палаты общин (1964—1997).
  (род. 1943) — австралийский юрист, председатель Верховного суда Австралийской столичной территории (2003—2013).
 Хиггинс, Ти (род. 1999) — игрок в американский футбол.
  (род. 1958) — канадский хоккеист, игрок клубов Национальной хоккейной лиги.
 Хиггинс, Том:
  (1874—1916) — британский футболист, финалист Кубка Англии в составе клуба «Вест Бромвич Альбион» (1895).
  (род. 1954) — игрок в канадский футбол и тренер, обладатель Кубка Грея в качестве тренера клуба «Эдмонтон Эскимос» (2003).
 Хиггинс, Томас:
  (1831—1917) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в осаде Виксберга.
 Хиггинс, Томас Джозеф — австралийский агроном, член Австралийской академии наук (с 2004).
  (род. 1954) — британский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Хиберниан» (1979).

У

Ф 
  (1896—1941) — ирландский поэт и антрепренёр, директор Театра Аббатства (1935—1940).
  (1856—1907) — американский политик, губернатор штата Нью-Йорк (1905—1906).
  (1882—1948) — британский велогонщик, участник летних Олимпийских игр (1912).

Ч 
  (род. 1946) — американский фотограф, чьи работы входят в частности в собрание нью-йоркского Музея современного искусства.

Ш 
  (род. 1972) — британская журналистка и писательница.
 Хиггинс, Шон:
  (род. 1968) — американский баскетболист, игрок клубов ациональной баскетбольной ассоциации.
  (род. 1988) — игрок в австралийский футбол, обладатель предсезонного кубка Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Вестерн Буллдогз» (2010).
 Хиггинс-Сировски, Шэннон (род. 1968) — американская футболистка, чемпионка мира (1991).

Э 
 Хиггинс, Эдвард:
  (1864—1947) — британский религиозный и общественный деятель, Генерал Армии Спасения (1929—1934).
  (род. 1946) — американский психолог, лауреат премии Американского психологического общества за значительный научный вклад (2000).
  (1874—1954) — американский политик, член Палаты представителей от штата Коннектикут (1905—1913).
  (1932—2009) — американский джазовый пианист.
  (1927—2015) — ирландский писатель, лауреат Мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка (1966).
 Хиггинс, Элиот (род. 1979) — британский гражданский журналист, блогер и военный аналитик-любитель.
  (род. 1975) — ирландский политик, член Сената (с 2016), дочь Майкла Хиггинса (род. 1941).
 Хиггинс, Эллисон (род. 1972) — британская легкоатлетка, серебряная медалистка Чемпионата Великобритании в беге на 3000 м с препятствиями (2001).
 Хиггинс, Эндрю:
  (1886—1952) — американский кораблестроитель, конструктор десантного катера LCVP.
  (1921—2011) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Миссури (1985—1987).
  (род. 1981) — британский регбист, финалист Англо-валлийского кубка в составе клуба «Бат» (2005).
 Хиггинс, Энтони:
  (1840—1912) — американский юрист и политик, член Сената (1889—1895).
 Хиггинс, Энтони (род. 1947) — британский актёр.
  (род. 1946) — американский баскетболист, игрок клуба Американской баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс».
  (1908—1996) — британский велогонщик, чемпион Великобритании в спринте на тандеме (1931) и Игр Британской империи в спринте на 1000 ярдов (1934).

Составные фамилии 
  (1925—2016) — британский математик и океанограф, брат Хью Кристофера Лонге-Хиггинса, обладатель Золотой медали им. Свердрупа Американского метеорологического общества (1983).
 Лонге-Хиггинс, Хью Кристофер (1923—2004) — британский химик и когнитивист.
  (1840—1910) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1895—1906).
  (1915—1991) — американский политик, председатель Генеральной ассамблеи штата Нью-Джерси (1965).
 Хиггинс Кларк, Мэри (1927—2020) — американская писательница.
 Хиггинс Прути, Олив (1882—1974) — американская писательница и поэтесса.

См. также 
 О’Хиггинс
 Хиггс
 Хиггинсон

Примечания